Aquino steht für:
 Aquino (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Aquino ist der Name folgender Orte:
 Aquino (Latium), Gemeinde in der Provinz Frosinone, Latium, Italien
 Aquino, Ortsteil der Stadt Monreale, Provinz Palermo, Sizilien, Italien
 Aquino, Ortsteil der Gemeinde Lavertezzo im Kanton Tessin, Schweiz
 San Mango d’Aquino, Gemeinde in Italien
 Dom Aquino, Gemeinde im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien